Damas se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hubert Damas
 Kipiro Q. Damas